Бушин, Анатолий Яковлевич (1925—2008) — советский передовик угольной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Бушин, Владимир Сергеевич (1924—2019) — советский и российский писатель, поэт и публицист.